Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

130e régiment d'infanterie
130e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires